Села:
 Острожець — Львівська область, Яворівський район
 Острожець — Рівненська область, Дубенський район